Die Abkürzung PFB steht für:

 PostScript Font Binary, ein PostScript-Fontformat
 Parteifreies Bündnis Eugen Eberle
 Partei Freier Bürger in Bremen 1975
 Planfeststellungsbeschluss

PFB